U turn è il termine inglese per indicare l'inversione ad U, un concetto del codice della strada, può anche riferirsi a:
 U Turn – uno dei concetti del Metodo dell'itinerario del carico
 U Turn - Inversione di marcia – un film del 1997 di Oliver Stone
 U-Turn – una canzone del cantante Usher